Цукерка́ндль () — фамилия. Известные носители:

 Цукеркандль, Амалия — супруга Отто Цукеркандля, известна по незаконченному портрету работы Густава Климта.
 Цукеркандль, Виктор (музыковед) (1896—1965) — австрийский музыковед, сын Отто и Амалии Цукеркандль.
 Цукеркандль, Виктор (1851—1927) — австрийский промышленник, брат Отто, Роберта и Эмиля Цукеркандлей.
 Цукеркандль, Отто (1861—1921) — австрийский хирург, брат Виктора Роберта и Эмиля Цукеркандлей.
 Цукеркандль, Роберт (1856—1926) — австрийский юрист и экономист, брат Виктора, Отто и Эмиля Цукеркандлей.
 Цукеркандль, Эмиль (1849—1910) — австрийский анатом, антрополог и педагог, брат Виктора, Отто и Роберта Цукеркандлей.
 Цукеркандль, Эмиль (1922—2013) — американский биолог и физиолог, внук Эмиля Цукеркандля и Берты Цукеркандль-Шепс.
 Цукеркандль-Шепс, Берта (1864—1945) — австрийская писательница, журналистка и литературный критик, переводчик, дочь журналиста и издателя Морица Шепса, супруга Эмиля Цукеркандля.

См. также 
 Орган Цукеркандля — скопление нервных клеток